Джим Тейлор (; род. 1962) — американский сценарист и продюсер, известный по сотрудничеству с режиссёром Александром Пэйном. Два бизнес-партнёра основали компанию Ad Hominem Enterprises в Санта-Монике, и с 1996 по 2007 гг. они оба указаны со-сценаристами в шести фильмах: «Гражданка Рут» (), «Выскочка» (), «Парк юрского периода III» (; с Питер Бучманом), «О Шмидте» (), «На обочине» () и «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» (; с Барри Фанаро и Лью Галло). Его работы продюсера включают фильмы «Совсем не бабник» и «Потомки».

Ранние годы 
Тейлор является выпускником средней школы Белльвью и в 1984 году окончил Помонский колледж, либеральную школу искусств, в которую он поступил вместо принятия предложения от школы кинематографических искусств USC.

Карьера 
Тейлор начал работать над Cannon Films в 1987 году. После посещения Китая на гранте Avery Foundation, Тейлор вернулся в Лос-Анджелес и провёл три года работая с Иваном Пассером; он также работал с Девоном Фостером, режиссёра на канале HBO, в качестве его ассистента.

Тейлор встретил Пэйна когда он работал на временных работах в Лос-Анджелесе, со временем переехавшего вместе с ним по финансовым причинам. Пока они были соседями они писали сценарии к коротким фильмам и начали писать сценарий к фильму «Гражданка Рут». После выигрыша денег на телеигре «Колесо Фортуны», Тейлор поступил в Тишскую школу искусств в возрасте 30 лет. В дальнейшем он и Пэйн и переписали сценарий фильма «Гражданка Рут» пока Тейлор был выпускником; фильм появился когда Тейлор был на третьем году учёбы. Тейлор получил МИД в области кинематографии от Нью-Йоркского университета в 1996 году.

Личная жизнь 
С 2002 года Тейлор женат на сценаристке и режиссёре Тамаре Дженкинс. У них есть дочь.

Награды и номинации 
Тейлор получил множество наград и номинаций, разделяя с Александром Пэйном и почти все за свою работу над фильмом «На обочине»:

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Помона-колледжа
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий